

Persone
Dino Scuderi – pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano
Francesco Scuderi – atleta italiano
Giovanni Scuderi – politico italiano
Ken Scuderi – ex hockeista su ghiaccio statunitense
Rob Scuderi – ex hockeista su ghiaccio statunitense
Roberta Scuderi – pallanuotista italiana
Sara Scuderi – soprano italiana

Geografia
Monte Scuderi – montagna dei Peloritani